Тригер () — електронна логічна схема з двома стійкими станами
 Тригер, Тріґер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Тригер (психологія) — подія, що викликає у людини, хворої на ПТСР, раптове переживання психологічної травми.
 Тригер (бази даних) — збережена процедура особливого типу, яку користувач не викликає явно, а використання якої обумовлено настанням визначеної події (дії) у реляційній базі даних.
 «Тригер» — російський драматичний телесеріал режисера Дмитра Тюріна.

Див. також 
 Тригер Шмітта
 Ернст Триґґер